Lenny Dykstra (1963-) est un joueur de baseball américain.
John Dykstra (1947-) est un responsable américain d'effets spéciaux pour le cinéma. 
Rick Dykstra (1966-) est un homme politique canadien.